Plack steht für

 eine formgebende Verstärkung an der Brust von Sakkos
 Platz, im Niederdeutschen
 Twedter Plack, einem Stadtteilzentrum in Flensburg-Mürwik
 Arno Plack, Nachname des besagten deutscher Philosophen und Buchautors.